Eric Fawcett ist der Name folgender Personen:

* Eric Fawcett (Chemiker) (1908–1987), britischer Chemiker
 Eric Fawcett (Physiker) (1927–2000), kanadischer Physiker